Golești reprezintă numele a mai multor sate și comune din mai multe județe ale României, toponime românești relatate cu Familia Golescu.

Județul Argeș 
 Golești (Bălilești), Argeș
 Golești (Ștefănești), Argeș
 Schitu Golești, Argeș
 Lăzărești (Schitu Golești), Argeș

Județul Vâlcea 
 Golești, Vâlcea
 Coasta (Golești), Vâlcea
 Drăgănești (Golești), Vâlcea
 Popești (Golești), Vâlcea

Județul Vrancea 
 Golești, Vrancea
 Comuna Golești, Vrancea

Articole conexe 
 Alexandru Golescu (dezambiguizare)
 Dinicu Golescu
 Iordache Golescu (boier)
 Familia Golescu

Nume proprii
Toponime românești